(1962-),  professeur, psychiatre et directeur fondateur du Centre for Emotions and Health de l'Université Dalhousie à Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada ;
 Hiam Abbass (1960-), une actrice, directrice d'acteurs, réalisatrice, productrice, écrivaine, scénariste et photographe palestinienne ;
  (1957-), un avocat, un homme d'affaires, un ancien agent de change et une ancienne personnalité politique de Nouvelle-Écosse, au Canada ;
 Nighat Abbass (1994-), une femme politique indienne et une militante sociale de Delhi, en Inde.